Ел Набо има више значења:

 Ел Набо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Набо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику